7,65 x 22 mm Parabellum
 9 x 19 mm Parabellum
 Pistolet P08 Parabellum
 Karabin maszynowy Parabellum